Un solo grande amore (Jeanne Eagels) – film del 1957 diretto da George Sidney
 Un solo grande amore (La casa de las palomas) – film del 1972 diretto da Claudio Guerín
 Un solo grande amore (Only Love) – romanzo di Erich Segal del 1998